Мост че́рез Севасто́польскую бу́хту — перспективный проект моста в Севастополе.

История 

 сентябрь 2017 года — о проекте докладывалось Президенту страны.
 Итогом стало поручение проработки возможности реализации этого проекта. На тот момент предполагалось, что это будет подводный тоннель. Был заключён контракт на подготовку технико-экономического обоснования. Но предпочтение было отдано мосту длиной 935 метров с подходами 4-хкилометровой длины. Предусматривались 4 полосы движения, велодорожка, пешеходный тротуар. Скорость движения по мосту закладывалась: 70 кмвч. Проект был согласован с военными (оглашалось их требование: высота моста в 150 метров).
 Апрель 2019 года — технологический и ценовой аудит проекта получил одобрение Главгосэкспертизы России.
 На 2020 год, предпочтение отдаётся мостовому варианту.

В октябре 2020 года, врио губернатора города Михаил Развожаев заявил:

Назначение 

Соединение Северной и Южной частей города. Объезд по берегу составляет около 30 км; мост, по опыту — менее километра.

Стоимость

См. также 
 Плавучий мост через Севастопольскую бухту

Примечания

Ссылки 
 Развожаев рассказал, когда построят мост через Севастопольскую бухту
 CEBACTOПOЛЬ | Гepaклейcкaя poкaдa | 12км
 В Севастополе отложили проект моста через главную бухту
 Тоннель или мост: как соединить два берега Севастополя
 Севастополь: технические нюансы моста через бухту

Мосты Севастополя
Строительные проекты России